Вла́сьевы (Власовы) — дворянский род, происходящий от одного родоначальника.

Представители этой фамилии разделился ещё в XVI веке на 8 ветвей, из коих одни пишутся Власовыми, другие Власьевыми, писавшиеся в Боярских книгах совместно и, которые имеют в родовых гербах общий польский герб Гржимала.

При подаче документов (19 марта 1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Власьевых, поданная за подписью Петра Власьева.

 Родоначальник первой ветви, Александр Андреевич Власьев, служил в начале XVI века по Пошехонью, откуда внуки его, Борис Иванович по прозванию Пятой и Димитрий Саввич переведены во время опричнины — первый в Романов, а второй в Тулу, где им пожалованы вотчины и поместья. Правнук Бориса Ивановича был воеводою в Устюжне Железнопольской (1658). Из тульской отрасли Афанасий Матвеевич убит при осаде поляками Смоленска (1633), а братья его Степан и Андрей убиты под Конотопом (1659), и с их смертью пресеклось потомство Димитрия Саввича Власьева. Потомки Якова-Бажела Борисовича в XVII веке служили дворянами московскими, жильцами и начальными людьми рейтарского строя, а его праправнук, Иван Матвеевич, начал службу (1719) солдатом гвардии, участвовал во всех походах времен Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны и окончил службу генерал-поручиком (1763). Сыну его, Сергею Ивановичу (1729—1794), принадлежало 104 села и деревни в Ярославской, Костромской и Владимирской губерниях. Род этот внесен в VI часть родословной книги Ярославской губернии.
 Родоначальник второй ветви, Курбат Фёдорович Власьев, владел поместьями в Пошехонском уезде во второй половине XVI века. Правнук его, Селуян Алтабасович, убит при осаде Смоленска (1634). Члены этой ветви служили в XVII веке городовыми дворянами по Пошехонью и в рейтарском строю. Один из потомков Курбата, Геннадий Александрович Власьев (1844—1912), один из известных русских техников, состоял помощником начальника Обуховского сталелитейного завода (эта ветвь внесена в VI часть родословной книги Ярославской губернии).
 Третья ветвь Власьевых происходит от Ахмата Власьева, владевшего в конце XVI века поместьями в Пошехонском уезде. Потомки его служили в XVII веке по Пошехонью. Эта ветвь внесена в родословные книги Ярославской и Могилёвской губерний.

Кроме того, существовало ещё 5 ветвей рода Власьевых, угасших в XVII и XVIII веке.

История рода 
В Родословной книге из собрания князя М. А. Оболенского записано, что от рода князей Черниговских пошли князья Козельские, от которых, в том числе пошли и Власовы. В родословной росписи князей Черниговских упомянуты: князь Василий Кукобяка у которого дети — князь Иван да князь Михаил Власовы; … а у князя Ивана Кукобякина Власова дети…; а у князя Михаила Власова дети …

Иван Григорьевич Власьев упомянут (1539). Влас Власьевич Власов упоминается в Колыванским походе (1540). Неизвестно, к какой ветви принадлежали: Остуда Власьев, дьяк большого прихода (1577); Иван Власьев, дьяк ямского прихода (1579); Василий Власьев, воевода, строитель гор. Кокшайска (1574), Фёдор Курбат Власьев († до 1586) владел поместьем в Пошехонском уезде, где его потомство владело вотчинами и поместьями в течение всего XVII столетия. Власьев Афанасий Иванович дьяк Посольского приказа (1595), Думный дьяк (1601), представитель Лжедмитрия при обручении с Мариною Мнишек (1605). В XVI столетии Власьевы владели поместьями и вотчинами: Зарайском, Ряжском, Ярославском, Звенигородском уездах.

Фёдор Прокофьевич взят в плен в Крым (1662). В XVII столетии Власьевы владели поместьями: Лебедянском, Можайском, Мценском, Данковском, Нижегородском, Казанском и Орловском уездах.

В списке владельцев имениями (1699) встречаются двое Власовых и девять Власьевых.

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в золотом поле изображен до половины вылетающий чёрный одноглавый Орёл, а в нижней части в красном поле поставлена серебряная Крепость с тремя ней Башнями, из ворот которой виден выбегающий Лев (польский герб Гржимала).

Щит увенчан обыкновенным дворянским Шлемом с дворянской на нём Короною и тремя Страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб рода Власьевых внесён в Часть 4 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 56.

Известные представители 
 Власьев Пётр Александрович — муромский городской дворянин, владелец поместий в Муромском уезде (1578—1605).
 Власьев Степан — подьячий Уфимской приказной избы (1680).
 Власьев, Всеволод Алексеевич (1797—1855) — российский контр-адмирал.
 Власьев, Сергей Николаевич (1880—1955) — капитан 1-го ранга, подводник, русский изобретатель в области вооружений.
 Власьев, Игорь Михайлович (1992-2022) — блогер, музыкант

Примечания

Литература 
 Власьев Г. А. Род дворян Власьевых. — : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1905. — 199 с.
 
 
 

Шляхетские роды герба Гржимала
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы